Latencia puede hacer referencia a:

 Latencia, en informática también llamado retraso, siglas de latence on games, el tiempo entre el momento en que se envía la información y cuando se recibe.
 Latencia (DTV), en televisión digital el retardo introducido por el procesado de señales de audio y vídeo;
 Latencia CAS, en informática, es el tiempo transcurrido entre que el controlador de memoria envía una petición para leer una posición de memoria y el momento en que los datos son enviados a los pines de salida del módulo;
 Latencia , en biología, intervalo de tiempo entre un estímulo y la respuesta, fisiológica o conductual, de un organismo, tejido o célula;
 Latencia de inicio del sueño, en neurología, es el tiempo entre la vigilia total y el sueño
 Test iterativo de latencia de sueño, prueba que mide la latencia anterior, el intervalo de tiempo entre el cierre de los ojos una vez que la persona ha sido puesta en condiciones ambientales adecuadas para dormir y la entrada real en el sueño medida por el ectroencefalograma;

Wikipedia:Desambiguación